Il nome Maria Giuseppina di Sassonia, o Maria Giuseppa di Sassonia, può riferirsi a:

Maria Giuseppina di Sassonia (1731-1767), moglie di Luigi Ferdinando di Borbone-Francia e madre dei re Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X.
Maria Giuseppina di Sassonia (1867-1944), madre dell'imperatore Carlo I d'Austria.